Де Франки () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Де Франки, Джакомо (1590—1657) — дож Генуэзской республики.
 Де Франки, Джироламо (1522—1586) — дож Генуэзской республики.
 Де Франки, Джироламо (1585—1668) — дож Генуэзской республики.
 Де Франки, Пьетро (1545—1611) — дож Генуэзской республики.
 Де Франки, Федерико (1553—1629) — дож Генуэзской республики.
 Де Франки, Федерико (1642—1734) — дож Генуэзской республики.
 Де Франки, Чезаре (1666—1739) — дож Генуэзской республики.